Fronsac (Żyronda) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Fronsac (Górna Garonna) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje